74-й чемпионат Армении по шахматам прошёл с 11 по 21 января 2014 года в Ереване. Первыми финишировали два участника. В тай-брейке победил Тигран Котанджян.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2014 год в шахматах
Январь 2014 года
Спорт в Армении в 2014 году
Спортивные соревнования в Ереване